Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, dal 1532 al 1553 viceré di Napoli per conto di Carlo V d'Asburgo
Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627), diplomatico spagnolo
Pedro de Toledo (Brasile), comune brasiliano dello stato di San Paolo
Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, nobile spagnolo che divenne viceré del Perù